Kadavu puede referirse a:
 la isla de Kadavu, la cuarta isla más grande de Fiyi;
 el grupo Kadavu, un archipiélago en Fiyi;
 la provincia de Kadavu, una provincia de Fiyi;
 el aeropuerto de Kadavu, un aeropuerto en la isla de Kadavu;
 Kadavu, una película de 1991.